Pichincha peut faire référence à : 
 la province de Pichincha, une province d'Équateur.
 Pichincha, une ville d'Équateur, située dans la province de Manabí.
 Pichincha, le canton d'Équateur dont cette ville est la capitale.
 la bataille de Pichincha, une bataille entre les troupes de Simón Bolívar et l'armée espagnole (1822).
 le Guagua Pichincha, un volcan actif qui domine Quito.
 l'astéroïde (48451) Pichincha